Меммо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Меммо, Андреа — венецианский писатель, политик и дипломат.
 Меммо, Дионисио — венецианский композитор и органист (2-я половина 15 в. — после 1539)
 Меммо, Маркантонио — 91-й венецианский дож (1612—1615).
 Меммо, Трибуно — 25-й венецианский дож (979—991).